Roman Kostomarov, né le  à Moscou, est un patineur russe. Avec sa partenaire en danse sur glace, Tatiana Navka, il a remporté de nombreux titres mondiaux et européens et a été sacré champion olympique de danse sur glace à Turin en Jeux olympiques d'hiver de 2006. 
Il a également patiné avec Ekaterina Davydova et Anna Semenovich.
Il est entraîné par Alexandre Jouline, l'ex-mari de sa partenaire Tatiana Navka, depuis 2000, qui succède à Natalia Linitchouk.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec 3 partenaires:
 Ekaterina Davydova (2 saisons : 1995-1997)
 Tatiana Navka (1 saison : 1998-1999)
 Anna Semenovich (1 saison : 1999-2000)
 Tatiana Navka pour le  fois (6 saisons : 2000-2006)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Naissance en février 1977
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Champion olympique russe
Champion olympique de patinage artistique
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Champion du monde de patinage artistique